Le championnat du monde de squash 2014 est l'édition 2014 des championnats du monde de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 14 au 21 novembre 2014 à Doha au Qatar.
Ramy Ashour gagne son troisième titre de champion du monde, en battant Mohamed El Shorbagy en finale.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau et résultats

Tableau final

Premiers tours

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash féminin 2014
 Championnats du monde de squash
 Saison 2013-2014 de la PSA

Liens externes 
 site officiel des championnats du monde

2014
Squash masculin
Squash masculin 2014
Monde masculin 2014
Monde masculin
Sport au Qatar en 2014
Sport en novembre 2014